Nicolae Teclu (scheikundige) - Roemeens scheikundig, naamgever van onderstaand station
 Nicolae Teclu (metrostation) - metrostation in Boekarest, Roemenië